Gladio, corta spada a due tagli in dotazione alle legioni romane e ai gladiatori romani.
Gladio, organo di molluschi cefalopodi come i calamari che, persa la conchiglia, possiedono una struttura interna detta gladio o penna.
Gladio, organizzazione paramilitare in Italia (si veda Gladio in Italia) e nell'Europa occidentale nel secondo dopoguerra, legata ai servizi segreti occidentali.